Эстрелья () — испанская фамилия и женское имя. В переводе с испанского звезда. Известные носители:

 Эстрелья, Альберто (род. 1962) — мексиканский актёр и основатель театрального кружка.
 Эстрелья, Мигель Анхель (1940—2022) — аргентинский пианист и посол доброй воли ЮНЕСКО, а также член Трибунала Рассела.
 Кальвете де Эстрелья, Хуан Кристобаль (? — 1593) — испанский гуманист и историк, изящный поэт.
 Эстрелья Бургос, Виктор (род. 1980) — профессиональный теннисист, победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

Имя 
 Эстрелья Кабеса Кандела (род. 1987) — испанская теннисистка.
 Эстрелья Моренте (род. 1980) — испанская певица, исполнительница фламенко.
 Эстрелья Пуэнте (род. 1928) — уругвайская легкоатлетка.

См. также 
  — шведская компания по производству снэк-продуктов.
 
 «Эстрелья Роха»  — венесуэльский футбольный клуб.
 «Эстрелла» — футбольный клуб из Арубы.
 Замок Эстрелья
 Эстрельита
 Эстрела